Arkadiusz Bąk (Stargard, 6 de outubro de 1974) é um ex-futebolista profissional polaco, goleiro.

Ligações externas

  Arkadiusz Bąk (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Naturais de Stargard
Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Klub Sportowy Amica Wronki
Futebolistas do Ruch Chorzów
Futebolistas do Polónia Varsóvia
Futebolistas do Birmingham City F.C.
Futebolistas do Widzew Łódź
Futebolistas do Lech Poznań
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002